Liebesná ist der Familienname von:

 Lilly Luisa Liebesná (1927–1944), tschechisches Opfer des Holocaust
 Markéta Liebesná (1898–1944), tschechisches Opfer des Holocaust

Siehe auch:
 Liebesný